Bahník/Bahníková je české příjmení. Pro rok 2012 je udáváno 220 výskytů v mužském rodu a 220 v ženském rodu.

 Václav Bahník – český překladatel italské a antické literatury
 Alena Bahníková –  česká překladatelka z italštiny a autorka učebnice italštiny

Česká příjmení